

Hydronymes 

Lac du Dernier Moulin, lac dans Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 10' 30" Nord; 72° 49' 22" Ouest ;
Domaine-du-Lac-du-Moulin, secteur résidentiel dans Sainte-Julienne (municipalité), Montcalm, Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 55' 11" Nord; 73° 44' 40" Ouest ;
Barrage du Lac-du-Moulin, barrage dans Saint-Bruno-de-Montarville (ville), en Montérégie, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 32' 20" Nord; 73° 19' 36" Ouest ;
Chemin du Lac-du-Moulin, chemin dans Saint-Guillaume-Nord (territoire non organisé), MRC Matawinie, Lanaudière, au Québec ;
Chemin du Lac-du-Moulin, chemin dans Cayamant (municipalité), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), au Québec ;
Sentier du Lac-du-Moulin, sentier dans la ville de Saguenay (secteur La Baie), Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec ;
Lac Moulin, lac dans Dépôt-Échouani (territoire non organisé), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 50' 52" Nord; 75° 41' 59" Ouest ;
Lac du Moulin, lac du Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 57' 54" Nord; 73° 18' 24" Ouest ;
Lac du Moulin (rivière du Moulin), lac de tête de la rivière du Moulin, dans Lac-Pikauba (territoire non organisé), Charlevoix (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 55' 55" Nord; 71° 05' 02" Ouest ;
Lac du Moulin, lac dans Sainte-Ursule (municipalité), Maskinongé (municipalité régionale de comté), en Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 22' 26" Nord; 73° 08' 13" Ouest ;
Lac du Moulin, lac dans Saint-Bruno-de-Montarville (ville), Montérégie, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 32' 26" Nord; 73° 19' 33" Ouest ;
Lac du Moulin, lac dans Sainte-Adèle (ville), MRC Les Pays-d'en-Haut, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 58' 43" Nord; 74° 02' 43" Ouest ;
Lac du Moulin, lac dans Amherst (Québec) (municipalité de canton), MRC Les Laurentides, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 01' 05" Nord; 74° 46' 40" Ouest ;
Lac du Moulin, lac dans Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 42' 25" Nord; 72° 17' 30" Ouest ;
Lac du Moulin, lac dans Lac-Sainte-Marie (municipalité), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 58' 20" Nord; 75° 55' 32" Ouest ;
Lac du Moulin, lac dans Lac-Sainte-Marie (municipalité), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 58' 26" Nord; 75° 48' 31" Ouest ;
Lac du Moulin, lac dans Cayamant (municipalité), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 07' 15" Nord; 76° 13' 00" Ouest ;
Lac du Moulin, lac dans Kipawa (Québec) (municipalité), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 46' 40" Nord; 79° 00' 08" Ouest ;
Lac du Moulin, lac dans Rouyn-Noranda (ville), Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 06' 42" Nord; 78° 39' 52" Ouest ;
Lac du Moulin, lac dans Rouyn-Noranda (ville), Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 27' 51" Nord; 78° 39' 14" Ouest ;
Lac du Moulin, lac dans la ville de Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 18' 21" Nord; 70° 47' 15" Ouest ;
Lac du Moulin, lac dans Saint-Guillaume-Nord (territoire non organisé), MRC Matawinie, Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 36' 57" Nord; 74° 05' 58" Ouest ;
Lac du Moulin, lac dans Sainte-Julienne (municipalité), Montcalm (municipalité régionale de comté), Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 55' 07" Nord; 73° 44' 31" Ouest ;
Lac du Moulin, lac dans Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 06' 02" Nord; 70° 51' 07" Ouest ;
Lac du Moulin, lac dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 41' 55" Nord; 74° 22' 55" Ouest ;
Lac du Moulin, lac dans Gaspé (ville) (ville), MRC La Côte-de-Gaspé, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 03' 13" Nord; 64° 29' 43" Ouest ;
Lac du Moulin, lac dans Cascapédia–Saint-Jules (municipalité), Bonaventure (municipalité régionale de comté), Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 14' 27" Nord; 65° 56' 41" Ouest ;
Petit lac du Moulin, lac dans Les Méchins (municipalité), MRC La Matanie, Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 56' 25" Nord; 66° 56' 52" Ouest ;
Lac du Moulin à Scie, lac dans Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 24' 13" Nord; 71° 24' 05" Ouest ;
Lac du Moulin à Scie, lac dans Lac-Douaire (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 00' 03" Nord; 75° 30' 31" Ouest ;
Petit lac du Moulin à Scie, lac dans Lac-Douaire (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 00' 23" Nord; 75° 29' 54" Ouest ;
Lac du Moulin Théberge, lac dans Saint-Athanase (municipalité), MRC Témiscouata, Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 22' 51" Nord; 69° 25' 40" Ouest ;
Lac du Vieux Moulin, lac dans Saint-Barthélemy (Québec) (municipalité de paroisse), MRC D'Autray, Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 13' 31" Nord; 73° 08' 20" Ouest ;
Lac du Vieux Moulin à Scie, lac dans Lac-Oscar (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 13' 23" Nord; 75° 00' 22" Ouest.